Burg Mauel bezeichnet:

 Burg Mauel in der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Burg Mauel (Gemünd) in der Stadt Schleiden im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen